Federico III di Aragona (Federico III di Sicilia, 1293/1294-1337)
Federico IV di Aragona (Federico IV di Sicilia, 1341-1377)
Federico de Luna (Federico d'Aragona, ca. 1400-29 maggio 1438), figlio illegittimo di Martino I e dell'amante Tarsia Rizzieri
Federico d'Aragona (Federico I di Napoli, 1451-1504)